Чуклић може бити:

 Чуклић (Шипово), насељено мјесто у општини Шипово, Република Српска, БиХ
 Стојчићи (Ливно), насељено мјесто у општини Ливно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ